Pygmalion er et græsk navn. Pygmalion- eller Pygmaion er i henhold til Hesychios af Alexandria sandsynligvis en cypriotisk form af Adonis og er i den sammenhæng en levantinsk gud for vegetation.

Mytologi 
 Pygmalion (mytologi) er en billedhugger, som forelskede sig i sin statue

Operaer, skuespil og film 
 Pigmalion (opera) - en opera af Jean-Philippe Rameau fra 1745
 Pygmalion (Rousseau) - et melodrama af Jean-Jacques Rousseau
 Pygmalion (opera) – en opera af Georg Anton Benda fra 1779
 Pygmalion - en opera af Karol Kurpiński fra 1808
 Pimmalione - en opera af Luigi Cherubini fra 1809
 Il Pigmalione - en opera af Gaetano Donizetti fra 1816
 Pygmalion; or, The Statue Fair - en musikalsk burlesk af William Brough fra 1867
 Pygmalion, ou La Statue de Chypre - en ballet med koreografi af Marius Petipa fra 1883
 Pygmalion (skuespil) – et skuespil af George Bernard Shaw, 1912
 Pygmalion (film fra 1935) – tysk film, baseret på skuespillet, instrueret af Erich Engel
 Pygmalion (film fra 1937) – nederlandsk film, baseret på skuespillet, instrueret af Ludwig Berger
 Pygmalion (film fra 1938) – britisk film, baseret på skuespillet, instrueret af Anthony Asquith og Leslie Howard
  My Fair Lady  – en musical fra 1956 af Alan Jay Lerner og Frederick Loewe baseret på Shaws skuespil
 My Fair Lady (film fra 1964) – en amerikansk film fra 1964, baseret på musicalen, instrueret af George Cukor

Forskelligt 
 Pygmalioneffekten – også benævnt Rosenthaleffekten, en psykologisk test af skoleelever og studerende